Kleszczewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kleszczewo (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, bis 1928: Kleszewen, 1928 bis 1945 Brassendorf, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Kleszczewo (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, bis 1936 Kleszöwen, 1936 bis 1938 Kleschöwen, 1938 bis 1945 Kleschen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Kleszczewo, Ort und Landgemeinde im Powiat Poznański, bis 1945: Wilhelmshorst, Kreis Schroda, Posen
 Kleszczewo (Osieczna), Ort im Powiat Leszczyński, bis 1945: Kletschau, Kreis Lissa, Posen
 Woiwodschaft Lebus:
 Kleszczewo (Bledzewo), Ort im Powiat Międzyrzecki, bis 1945: Klischt, Kreis Meseritz, Brandenburg
 Woiwodschaft Pommern:
 Kleszczewo (Trąbki Wielkie), Ort im Powiat Gdański, bis 1945: Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Westpreußen
 Kleszczewo (Trzebielino), ort im Powiat Bytowski
 Woiwodschaft Westpommern:
 Kleszczewo (Choszczno), Ort im Powiat Choszczneński, bis 1945: Kleistruhe, Kreis Arnswalde, Brandenburg

Siehe auch:
 Kleszczewo Kościerskie